Une nation est un groupe de personnes partageant une identité commune.
 Sous l'Ancien Régime, les 49 corporations de Bruxelles étaient regroupées en neuf « Nations ».
 Les nations sont des groupes d'étudiants de même origine géographique, en particulier dans les universités médiévales.
 Nation est un mouvement politique en Belgique francophone.
 Nations est le nom donné par les juifs ou par les chrétiens, selon le cas, aux goyim, aux Gentils ou aux païens.

Médias 
 La Nation est le titre d'un journal dans plusieurs pays :
 La Nation, en Algérie, publié par Salima Ghezali
 La Nation, au Bénin
 La Nation, au Cameroun
 Daily Nation (également appelé Nation), au Kenya, du Nation Media Group.
 La Nation, au Canada, voir aussi Libre Nation, journal indépendantiste québécois
 La Nation, à Djibouti
 La Nation, en France
 The Nation, journal de gauche aux États-Unis
 Nation, quotidien mexicain en ligne
 The Nation, quotidien thaïlandais
 La Nation, bi-hebdomadaire de la Ligue vaudoise

Œuvres 
 Nation est un album de Sepultura sorti en 2001 chez Roadrunner.
 Nation est un roman de Terry Pratchett (2008).

Toponymes 

 La Nation (The Nation) est une municipalité canadienne de l'Ontario
 Nations, quartier de la ville suisse de Genève
Nations, quartier de Vandœuvre-lès-Nancy
 La place de la Nation à Paris
 Nation, une station de métro de Paris (lignes 1, 2, 6 et 9) sous cette place
 La gare de Nation, une gare de la ligne A du RER d'Île-de-France sous cette place
 Nation, un cours d'eau d'Alaska, dans la région de recensement de Southeast Fairbanks, affluent du Yukon
Les Nations, un arrondissement de la ville québécoise de Sherbrooke

Homonymie de toponyme